Saxby kan syfta på:

Geografi
 Saxby, Borgå – en by i Borgå i Finland
 Saxby, Ormsö – en by på Ormsö i Estland
 Saxby, Leicestershire – en ort i Freeby, Melton, Leicestershire, England
 Saxby, Lincolnshire – en ort och civil parish i West Lindsey, Lincolnshire, England
 Saxby, Queensland – en ort i Richmond Shire, Queesnaldn, Australien
 Saxby, West Sussex – en ort i Barnham and Eastergate, Arun, West Sussex, England
 Saxby All Saints – en ort och civil parish i North Lincolnshire, Lincolnshire, England
 Saxby River – ett vattendrag i Queensland, Australien

Personer 
 Stephen Martin Saxby (1800-talet), en brittisk löjtnant inom Storbritanniens flotta
 Kerry Saxby-Junna (1961–), en australisk före detta friidrottare
 Saxby Chambliss (1943–), en amerikansk republikansk politiker